|-
| 162401 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162402 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162403 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162404 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162405 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162406 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162407 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162408 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162409 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162410 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162411 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162412 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162413 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162414 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162415 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162416 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162417 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162418 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162419 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162420 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162421 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162422 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162423 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162424 - ||  || 9 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162425 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162426 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162427 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162428 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162429 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162430 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162431 - ||  || 27 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162432 - ||  || 25 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162433 - ||  || 26 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162434 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162435 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162436 - ||  || 30 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162437 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162438 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162439 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162440 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162441 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162442 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162443 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162444 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162445 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162446 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162447 - ||  || 3 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162448 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162449 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162450 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162451 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162452 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162453 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162454 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162455 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162456 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162457 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162458 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162459 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162460 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162461 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162462 - ||  || 27 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162463 - ||  || 2 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162464 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162465 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162466 - ||  || 4 mai 2000 || Apache Point || SDSS
|-
| 162467 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162468 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162469 - ||  || 26 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162470 - ||  || 29 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162471 - ||  || 25 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162472 - || 2000 LL || 1 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162473 - ||  || 7 iunie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162474 - ||  || 7 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162475 - ||  || 25 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162476 - ||  || 6 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162477 - ||  || 2 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162478 - ||  || 31 iulie 2000 ||  || 
|-
| 162479 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162480 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162481 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162482 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162483 - ||  || 4 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162484 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162485 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162486 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162487 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162488 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162489 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162490 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162491 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162492 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162493 - ||  || 25 august 2000 ||  || K. Korlević, 
|-
| 162494 - ||  || 25 august 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 162495 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162496 - ||  || 26 august 2000 ||  || , 
|-
| 162497 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162498 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162499 - ||  || 26 august 2000 ||  || K. Korlević, 
|-
| 162500 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-